Lozna est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Lozna, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
 Lozna, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
en Roumanie
 Lozna, une commune du județ de Botoșani ;
 Lozna, une commune du județ de Sălaj ;
en Serbie
 Lozna, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina.